Ордабаев — казахская фамилия.

Известные носители 
 Ордабаев, Алмас Баймуханович — советский казахстанский архитектор, дизайнер, историк материальной культуры; доктор философии (PhD) по архитектуре.
 Ордабаев, Бакытжан (род. 1948) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Ордабаев, Булат Баймуханович — радиоинженер, специалист ядерной электроники, кандидат технических наук, доцент, научный сотрудник, член Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
 Ордабаев, Самат Исламович — казахстанский дипломат.
 Ордабаев, Куралбек Досжанович (род. 1949) — советский футболист, вратарь, казахстанский футбольный функционер и тренер, мастер спорта СССР.